Рикко Росс (; род. , Чикаго) — американский актёр и продюсер, известный по роли рядового Рикко Фроста в фильме «Чужие».

Биография 
Рикко Росс родился 16 апреля 1960 года в Cook County Hospital в Чикаго, штат Иллинойс, и был пятым из восьми детей Кристин и Кларенса Росса. Получил степень бакалавра в области театрального искусства во Флоридском Атлантическом университете, позже окончил Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе и стал сниматься в кино. Дебютировал в нескольких эпизодах сериала «Блюз Хилл-стрит».

После того, как Росс в 1985 году исполнил одну из главных ролей в телефильме «Грязная дюжина: Новое задание», им заинтересовался режиссёр Джеймс Кэмерон. Первоначально, в фильме «Чужие» одну из главных ролей (капрал Хикс) должен был сыграть Росс, но потом эту роль отдали Майклу Бину, а Рикко предложили роль рядового Дрейка. Актёр отказался от этой роли в пользу фильма Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка». Тогда Кэмерон добавил в сценарий персонажа (солдата-шутника Р.Фроста) специально для Рикко Росса, и актёр сразу согласился. Фильм «Чужие» вышел на широкий экран в 1986 году.

После этого последовали второстепенные роли в известных фильмах: «Хакеры», «Исполнитель желаний», «Миссия невыполнима» и других. В середине 1980-х жил в Великобритании, снимался в сериалах «Дживс и Вустер», «Чисто английское убийство» и «Доктор Кто».

В 2012 году сыграл роль доктора Дэниела Кларка в японском фильме, основанном на реальных событиях — «Космический корабль „Хаябуса“: Долгий путь домой». Главную роль исполнил известный японский актёр Кэн Ватанабэ.

В интервью 2014 года для подкаста «I Was There Too», Росс рассказывал о своём персонаже из фильма «Чужие».

Личная жизнь 
Актёр женат на Джулии Шэннон (взяла фамилию мужа). Пара воспитывает двоих детей — Рэми и Аишу.

Фильмография

Награды и номинации

Ссылки 
 

Актёры США
Персоналии по алфавиту
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Флоридского Атлантического университета
Родившиеся 16 апреля
Родившиеся в 1960 году